Нао Хібіно і Алісія Росольська були чинними чемпіонками, але цього разу Росольська вирішила взяти участь у турнірі в Чарлстоні. Хібіно грала в парі з Дарією Юрак, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Валерія Савіних і Яна Сізікова.

Наомі Броді і Сара Соррібес Тормо виграли титул, у фіналі перемігши пару Дезіре Кравчик і Джуліана Ольмос з рахунком 3–6, 6–4, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
  

Monterrey Open, парний розряд
2018